De Gibraltar Darts Trophy 2022 was het dertiende en laatste Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 14 tot en met 16 oktober in Gibraltar.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers 
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 26 juli 2022 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en worden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 2 augustus 2022), twee van de Associate Member Qualifiers (gehouden op 28 augustus 2022), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 13 oktober 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 30 juli 2022) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 26 juni 2022).

Krzysztof Kciuk en Karel Sedláček trokken zich nog voor de loting terug, waardoor er twee extra spelers toegevoegd werden uit de Host Nation Qualifiers. Justin Hewitt trok zich na de loting terug door ziekte, waardoor Steve Beaton een bye kreeg.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema 

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Gibraltar